Die Manta Open – Trofeo Ricardo Delgado Aray 2013 war ein Tennisturnier, das vom 1. bis 6. Juli 2013 in Manta stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 29. und 30. Juni 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 27 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Felipe Mantilla
 Sergio Galdós
 Eduardo Struvay
 Andrés Cabezas

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 64 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 63 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 61 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Manta (Ecuador)